Качели (альбом) может означать:

 Качели (Centr) — музыкальный альбом группы Centr
 Качели (Седьмая раса) — музыкальный альбом группы «Седьмая раса»